Kuhner ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Kuhner, deutscher Ökonom und Hochschullehrer
 Herbert Kuhner (* 1935), österreichischer Schriftsteller und Übersetzer

Siehe auch:
 Kuner